Toponímia: 
 Europa, continent.
 Europa (província romana), província romana formada el 294 en la reorganització de Dioclecià .
Illa Europa, illa al canal de Moçambic que forma part de les Illes Esparses de l'Oceà Índic .
 Astronomia: 
 Europa (satèl·lit), satèl·lit del planeta Júpiter.
 (52) Europa, asteroide.
 Mitologia:
 Europa (filla d'Agenor).
 Europa (filla de Tici).
 Europa (filla d'Oceà).
 Club Esportiu Europa, club de futbol de Barcelona.
 Europa Football Club, club de futbol de Gibraltar.
 Europa (pel·lícula), dirigida per Lars von Trier.
 Edifici Europa, al Passeig de Gràcia núm. 83 de Barcelona.